Niemcy:
 Langenhorn – dzielnica Hamburga
 Langenhorn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland